Peppermint steht für:

 Peppermint Anime, Anime Publisher
 Peppermint OS, Betriebssystem basierend auf Lubuntu
 Peppermint EP, Studioalbum (1992) von Sloan (Band)
 Peppermint (Band), ein Musikduo bestehend aus Michael Holm und Ulla Miller

Peppermint ist der Titel folgender Filme:
 Peppermint (1999), griechischer Spielfilm von Costas Kapakas
 Peppermint, Originaltitel von Peppermint: Angel of Vengeance, amerikanischer Spielfilm von Pierre Morel (2018)

Siehe auch:

 Pfefferminze